Gunungkencana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gunungkencana, distrikt, Banten, 
 Desa Gunungkencana, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar